Sloga se može odnositi na:

Listovi i novine
 Naša sloga - prve novine u Istri na hrvatskom jeziku
 Hrvatska sloga - hrvatski emigrantski list

Šport

Nogometni klubovi

U Hrvatskoj
 HNK Sloga Mravince 
 NK Sloga Bjelovar 
 NK Sloga Čakovec 
 NK Sloga Greda Sunjska
 NK Sloga Gundinci 
 NK Sloga Koprivnički Ivanec 
 NK Sloga Koritna 
 NK Sloga Novoselec-Križ
 NK Sloga Maris Jazavica 
 NK Sloga Nova Gradiška 
 NK Sloga Novi Mikanovci 
 NK Sloga Pačetin 
 NK Sloga Trenkovo
 NK Sloga Borovo 
 NK Sloga Štitar 
 NK Sloga Zdenci 
 NK Sloga Brezje 
 NK Sloga Gredelj Zagreb 
 ŠNK Sloga Potok 
 NK Sloga Račinovci 
 NK Sloga Dol
 NK Sloga Hrastovica
 NK Sloga Sunjska Greda
 NK Omladinac Sloga Herešin
 NK Radnik Sloga Josipovac
 NK Vuteks-Sloga Vukovar

U Srbiji
 FK Sloga Kraljevo 
 FK Sloga Požega
 FK Sloga Temerin
 FK Sloga Petrovac na Mlavi
 FK Sloga Sjenica
 FK Sloga Bajina Bašta
 FK Sloga Batočina
 FK Sloga Leskovac
 FK Sloga Despotovac
 FK Sloga Ćićevac
 FK Sloga Lipnički Šor

U Bosni i Hercegovini
 FK Sloga Doboj
 FK Sloga Tojšići
 FK Sloga Gornji Vakuf 
 FK Sloga Trn 
 FK Sloga Srbac 
 FK Sloga Dugo Polje
 FK Sloga Srednja Slatina
 FK Sloga DIPO Podgradci
 FK Sloga United Bijeljina
 HNK Sloga Uskoplje
 NK Sloga Ljubuški
 NK Sloga Tolisa
 NK Sloga Prud
 NK Sloga Bosanska Otoka

U ostalim državama
 FK Sloga Jugomagnat
 FK Sloga Bar

Košarkaški klubovi
KK Sloga Kraljevo

Rukometni klubovi
 RK Sloga Doboj
 RK Sloga Uskoplje
 RK Sloga Sveta Nedelja

Klubovi u ostalim športovima
 Hokejski klub Sloga

Ostalo
 Koalicija Mađarska sloga
 NB-10 Sloga
 Sloga (parobrod)